Карагандинская ГРЭС — предприятия энергетики в Карагандинской области Казахстана:

 Карагандинская ГРЭС-1
 Карагандинская ГРЭС-2